Бунневик — норвежская фамилия. Известные носители:
 Бунневик, Хьелль () (1901—1983) — норвежский политический деятель, дядя Хьеля Магне Бунневика.
 Бунневик, Хьелль Магне () (род. 1947) — норвежский лютеранский пастор и политик, премьер-министр Норвегии.